Kuzma je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Voćin, Virovitičko-podravska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 0 stanovnika te - obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Virovitičko-podravskoj županiji
Napuštena naselja